Nishikawa kan som auktorsförkortning betyda:

 Yoshiaki Nishikawa
 Tsunehiko Nishikawa

Robotskapade auktorsförkortningar